Table des caractères Unicode U+1F780 à U+1F7FF.

Formes Géométriques étendu 
Jeu de symboles de formes géométriques diverses : triangles, cercles, carrés, losanges, croix, astérisques.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
  Geometric Shapes Extended, table sur le site Unicode (document PDF).

01F78